Русофилы:

 См. Русофильство
 «Русофилы» — гражданская неправительственная организация в Болгарии
 Галицкие русофилы